Raka peut désigner :
 Raka, une localité du Burkina Faso
 Raka, un village d'Estonie
 Raka, une localité du Kosovo
 Grad Raka, un château de Slovénie